Il termine spirito volpe si può riferire a tre creature simili della cultura asiatica:
 Huli jing – nella mitologia cinese
 Kitsune – nel folclore giapponese
 Kumiho – nella cultura della Corea